Anthony Bowlby – brytyjski chirurg
 April Bowlby – amerykańska aktorka
 Henry Bowlby – brytyjski biskup
 John Bowlby – brytyjski psychiatra, psychoanalityk
 Thomas William Bowlby – brytyjski dziennikarz